Die Guildford Open gelten als das erste offizielle offene Badmintonturnier. Es wurde am 10. März 1898 in der Drill Hall in der Sandfield Terrace in Guildford ausgetragen, wobei nur die drei Doppeldisziplinen ausgespielt wurden. Aus den Guildford Open entstanden die All England, welche erstmals am 4. April des Folgejahres stattfanden.

Ergebnisse

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Referenzen 
 Stewart Marsden Massey: Badminton, London, G. Bell & Sons 1911

Badmintonwettbewerb in England
Badminton 1898
Sportveranstaltung in Surrey
Open